Eine Schimpansin ist ein weiblicher Gemeiner Schimpanse.

Bekannte Schimpansinnen:
 Lucy (Schimpanse) (1964–1987)
 Washoe (Schimpansin) (um 1965–2007)